Výraz Potosí má ve svém pojmenování několik území, měst či hor. Nejvýznamnější z nich jsou:

 Potosí – hornické město v jižní Bolívii
 Departement Potosí – jeden z 9 bolivijských departementů
 Huayna Potosí – západobolivijská hora o nadmořské výšce 6088 m n. m.

 San Luis Potosí (stát) – jeden z 31 mexických států
 San Luis Potosí (město) – hlavní město stejnojmenného státu